Xanthippé (Szókratész felesége)
 Xanthippé (Pleurón felesége) asszony a görög mitológiában, Agénór, Kalüdón király anyja
 Xanthippé (amazon) 
lásd még
 156 Xanthippe kisbolygó